Изуар () — французская фамилия.

 Изуар, Андре (1935—2016) — французский органист.
 Изуар, Никола (1775—1818) — французский оперный композитор мальтийского происхождения.